De Duitse voetbalclub 1. FC Köln speelt sinds 1961 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt 1.FC Köln

Zie ook
Deelnemers UEFA-toernooien Duitsland
Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen 

1. FC Köln
Köln